Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1995 odbyły się między 8 a 16  kwietnia 1995 w kanadyjskim Brandon.

Tytuł mistrzyń  świata po dwóch latach przerwy zdobyły Szwedki (Elisabet Gustafson) pokonując w finale gospodynie zawodów (Connie Laliberte) 6:5. W małym finale Norweżki (Dordi Nordby) pokonały 8:3 Niemki (Andrea Schöpp).



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinały

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 Mistrzostwa na stronach Światowej Federacji Curlingu

1995
1995 w curlingu
Curling w Kanadzie
Brandon (Kanada)
1995 w Kanadzie